

Toponymes

 Mocha (Mokha ou Moka), un port du Yémen, célèbre pour son café ;
 Mocha, un ancien awraja en Éthiopie ; 
 Mocha, une ville, un canton et une région de l'Équateur ;
 l'île Mocha, une île côtière de la région du Biobío, au centre du Chili ;
 Mocha, une ville dans la commune de Huara, au nord du Chili.

Autres 
 Le mocha, plus connu sous son nom italien « mocaccino », ou Choxpress en France et en Tunisie est une boisson caféinée à base d'espresso, de lait et de chocolat.
 Mocha est un décompilateur du langage informatique Java.
 Mocha Dick est un célèbre cachalot au  nommé d'après l'île chilienne.
 Mocha Tuwadera est une chanteuse et actrice philippine.

Voir aussi
 
 

de:Mokka